FTB est un sigle qui peut désigner :
 Fédération tunisienne de boxe, l'organisme qui a pour but de promouvoir la pratique de la boxe en Tunisie ;
 Fifth Third Bank, une banque régionale américaine basée à Cincinnati dans l'Ohio ;
 , une ancienne fédération syndicale nationale au Burundi active dans les années qui ont suivi l'indépendance.